Girolamo Giacobbi (1567-1629) – compositore italiano
Paul Giacobbi (1957) – politico francese
Valentino Giacobbi (1935) – ex bobbista e dirigente sportivo italiano